Tiberius Claudius Pompeianus Quintianus (Claudius Pompeianus), een Romeins generaal en senator
 Tiberius Claudius Pompeianus Quintianus (Pompeianus), zijn zoon
 Tiberius Claudius Quintianus, een Romeins praetor (233 n.Chr.) en consul (235 n.Chr.)
Quintianus, een Romeins senator, consul en gouverneur van Catania (Sicilië) rond het jaar 250; mogelijk was dit Tiberius Claudius Quintianus. Hij werd verliefd op de heilige Agatha, die hem afwees, waarop hij haar liet martelen.
 Lucius Ragonius Quintianus, een Romeins consul (289 n.Chr.)
 Quintianus (heilige), een bisschop van Couserans (Frankrijk), 7e eeuw
 Giovanni Francesco Conti (1484-1557), een Italiaanse dichter, bijgenaamd Quintianus Stoa

Quintianus is in het Italiaans verbasterd tot de naam Quinziano.